Преброяването на населението в Турция през 1927 година е първо по ред преброяване на населението в Република Турция. То се провежда от Статистическия институт на Турция на 28 октомври.

Резултати

Езици

Вилаети

Численост 
Численост на населението по майчин език, по вилаети (подредени по азбучен ред):

Вижте също 
 Население на Турция

Източници

Външни препратки 

 Türkiye'nin Etnik Coğrafyası. Proje Kodu: 2013–26. Proje Yürütücüsü: Şükrü Aslan. Araştırmacılar: Murat Arpacı, Öykü Gürpınar, Sibel Yardımcı. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2015, 204 sayfa. ISBN 978-605-5005-19-1
  Arxivləşdirilib.
  .
 1927 Nüfus Sayımı ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hazırlayan: Mustafa Köse. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şaban Ortak. Afyonkarahisar, 2010, 219 sayfa.
 Güney Kafkasya'dan Türkiye'ye Gelen Muhacir ve Mültecilerin Durumu (1921–1945) (yazar: Nebahat Oran Arslan), sayfa 341–359. // Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (ISSN: 1300-9052). Cilt 14. Sayı 35. Editör: Doç. Dr. Osman Mert. Erzurum, 2007, 359 sayfa.

Преброявания на населението в Турция
1927 година